SXM steht für:
 Sint Maarten (ISO-3166-1α3-Code)
 Fußballnationalmannschaft von Sint Maarten (FIFA-Code)
 Princess Juliana International Airport (IATA-Code), Flughafen in Sint Maarten, Karibik
 Servicios Aéreos Especializados Mexicanos (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

sxm steht für:
 Samre (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene austroasiatische Sprache in Thailand

.sxm steht für:
 Dateiendung für StarMath-Dateien aus StarOffice

Abkürzung